Чайковский сельсовет - сельское поселение в Боготольском районе Красноярского края.

Административный центр - посёлок Чайковский.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
 Чайковский сельский Совет депутатов
Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов: 8

 Глава муниципального образования
 Синяков Владимир Сергеевич. Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет

Примечания 

Муниципальные образования Боготольского района
Сельские поселения Красноярского края